Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 648 dans le monde.

 Route régionale 648 en Finlande
 Route nationale 648 en France